Émile Mpenza (1978),  is een Belgische voetballer en broer van Mbo Mpenza
 Mbo Mpenza (1976), is een Congolees- Belgische voetballer en broer van Émile Mpenza